Немска жълтуга може да се отнася за:

 Немска жълтуга (Genista germanica) – растителен вид;
 Немска жълтуга – защитена местност в България.